Региональный аэропорт округа Мерсер, в прошлом известный как Муниципальный аэропорт Хейзен (), ) — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 1,6 километрах к востоку от города Хейзен (Северная Дакота), США.



Инфраструктура 
Региональный аэропорт округа Мерсер занимает площадь в 81 гектар, расположен на высоте 552 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 14/32 размерами 1524 х 18 метров с асфальтовым покрытием.

Аэропорт обслуживает рейсы авиации общего назначения, находится в собственности округа Мерсер и обеспечивает воздушные перевозки городов Хейзен, Голден-Валли, Пик-Сити, Стантон и Зап.

Примечания 
 Mercer County Regional Airport Официальный сайт аэропорта

Ссылки 

Аэропорты Северной Дакоты
Мерсер (округ, Северная Дакота)